Обре́шков () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Обрешков, Бенчо (1899—1970) — болгарский живописец.
 Обрешков, Константин (1899—1970) — болгарский кинорежиссёр.
  (1896—1963) — болгарский математик, академик.